12. Mistrzostwa Europy w Biegach Górskich – zawody lekkoatletyczne w biegach górskich, które odbyły się 6 lipca 2013 w Borowcu.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 
 

2013 w lekkoatletyce
2013
Lekkoatletyka w Bułgarii
2013 w Bułgarii